Nisís Práson kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Gramméza, ö, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Nisída Práso (ö i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 
 Nisída Práso (ö i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kefallinías, 

Robotskapade Greklandförgreningar